Фомин, Георгий:

 Фомин, Георгий Евгеньевич (1932—2019) — советский и российский конструктор ракетно-космической техники, заместитель генерального конструктора ЦСКБ.
 Фомин, Георгий Михайлович (1919—?) — советский и украинский учёный.
 Фомин, Георгий Семёнович (1905—1990) — советский партийный и государственный деятель.